Le terme Nemenjiche peut se référer à:

Toponymes
Lac Nemenjiche, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Nemenjiche, un affluent des lacs Obatogamau, coulant en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Baie Nemenjiche, un baie des lacs Obatogamau, en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.